Мануэ́л () — мужское португальское имя производное от Эмануэ́л () от еврейского библейского имени Иммануэль (, «с нами Бог»).

Известные носители 
 Мануэл I
 Мануэл II
 Мануэл III (правитель Конго)
 Нобрега, Мануэл да
 Кошта, Клаудиу Мануэл да
 Кошта, Мануэл да
 Пинту да Кошта, Мануэл
 Оливейра, Мануэл де
 Алмейда, Мануэл де
 Агиар Фагундес, Мануэл де
 Арриага, Мануэл ди
 Тобиас, Мануэл

См. также 
 Мануэла
 Мануэль (имя)
 Мануил
 Мануэл-Урбану — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри.
 Мануэл-Рибас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Мануэл-Эмидиу
 Мануэл-Виана
 Мануэл-Виторину
 Сан-Мануэл
 Сан-Мануэл-ду-Парана

Примечания 

Португальские имена